Faludi Gábor (1846–1932) színigazgató
 Faludi Gábor (1933) történész
 Faludi Gábor (1953) jogász
 dr. Faludi Gábor az Országos Tisztifőorvosi Hivatal főosztlyvezetője